Wolski può riferirsi a:
 Bartosz Wolski – canoista statunitense
 Dariusz Wolski – direttore della fotografia polacco
 Dominika Wolski – attrice canadese
 Jacek Saryusz-Wolski – politico e diplomatico polacco
 Marcin Wolski – scrittore polacco
 Maryla Wolska – poetessa polacca
 Mikołaj Wolski – generale e diplomatico polacco
 Patryk Wolski – calciatore polacco
 Rafał Wolski – calciatore polacco
 Robert Wolski – atleta polacco
 Włodzimierz Wolski – poeta polacco
 Wojtek Wolski – hockeista su ghiaccio polacco con cittadinanza canadese